(Double, Double) est un roman policier américain d'Ellery Queen, publié en 1950.

 Coup double (The Partners) est une série télévisée américaine en 20 épisodes de 25 minutes, créée par Don Adams et diffusée entre le  et le  sur le réseau NBC.

 Coup double (Tough Guys) est un film policier de Jeff Kanew sorti en 1986.

 Coup double est un court métrage de Bruno Delahaye sorti en 2003.